Mesewinkel bezeichnet:

 Mesewinkel (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mesewinkel (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen